Santa Caterina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Caterina dello Ionio, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Santa Caterina Albanese, kommunhuvudort, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Santa Caterina Villarmosa, kommun i kommunala konsortiet Caltanissetta, innan 2015 i provinsen Caltanissetta, i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Santa Caterina di Valfurva, ort och en frazione i kommunen Valfurva i regionen Lombardiet, Italien.
 Santa Caterina (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Sondrio, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Toscana), Provincia di Grosseto, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Sardinien), Provincia di Oristano, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Modena, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 Santa Caterina (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 41,04, long 15,02), 
 Santa Caterina (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Asti, 
 Santa Caterina (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,81, long 15,23),

Kroatien 

 Otočić Sveta Katarina (ö i Kroatien, lat 44,87, long 13,82), Istrien, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar